Вольмар Антон фон Шлиппенбах (; , Шведская Ливония — , Москва) — военачальник, участник Северной войны, генерал-майор шведской армии (1701), действовал в Прибалтике, командуя при Эрестфере и Гуммельсгофе, затем участвовал в Русском походе Карла XII, в битве при Полтаве (1709) попал в плен, в 1712 году был принят на русскую военную службу, получил чин генерал-поручика (1714).

Биография

На шведской службе 
Представитель знатного дворянского рода Шлиппенбах германского происхождения.

Начал службу в шведской армии в чине капитана в годы войны с Данией за Сконе, позже — майор в Шведской Померании, с 1688 года — подполковник в полку будущего короля Карла XII, сначала в Риге, затем в Стокгольме.

С началом Северной войны получил под начало драгунский полк в Лифляндии и звание полковника шведской королевской армии. а нанёс русским войскам поражение на западном берегу Чудско-Псковского озера. 600 рейтаров из отряда Шлиппенбаха напали на 1,5-тысячный отряд псковского ополчения. Русский отряд потерял до 800 человек убитыми и 150 взятыми в плен. Сверх того, шведами были захвачены на озере 12 русских судов, пришедших из Нарвы, а также знамя Псковской губернии.

После битвы при Нарве Шлиппенбах остался с полком на зимовку у западного побережья Чудского озера, а в следующем году вторгся в псковские земли, где ему противостоял отряд украинских казаков под командованием И. П. Обидовского — племянника гетмана Мазепы, разграбил и сжег десяток деревень, после чего осадил Печерский монастырь, но взять его не смог из-за отсутствия артиллерии.

С весны 1701 года командовал войсками в Эстляндии и Лифляндии численностью 6—8 тысяч солдат, охранял границу Ливонии. 4 (15) сентября 1701 года с несколькими сотнями солдат одержал победу в сражении у мызы Рыуге, сражаясь против четырёхтысячного русского отряда, получил чин генерал-майора.

В 1702 году Шлиппенбах рассредоточил свой корпус по всей Прибалтике, и когда русские войска начали крупномасштабные вторжения в Лифляндию, сумел противопоставить им только часть находившихся в его распоряжении сил. В итоге он проиграл Б. П. Шереметеву два сражения: 29 декабря 1701 года (9 января 1702 года) у Эрестфера и 18 (29) июля 1702 года при Гуммельсгофе. Однако победы русским, в обоих случаях имевшим существенный численный перевес, достались совсем не просто. По словам И. А. Желябужского, участника этих событий, «и как пришли на поля мызы (Гумоловой) той, где их немецкие полки стоят в ополчении к лютому бою, и генерал их шведский Шлюфинбах, осмотри, что государевых полков пришло немного, и он, басурман, приказал полкам своим ополчиться к великому бою, и велел обходить кругом государевы полки, рубить до жадной души, ни единого человека жива не отпустить и в полон не брать, и его такое басурманское намерение и сталось».

После этих поражений и отправки части войск в подкрепление Левенгаупту в Курляндию Шлиппенбах был вынужден укрыть оставшиеся у него войска за стенами основных крепостей Ливонии, оставив, таким образом, всю сельскую местность Прибалтики русским войскам — те осенью 1702 года опустошили Лифляндию, а в следующем году взяли крепости Нарва и Дерпт, потом почти всю Эстляндию. Понимая безвыходность своего положения перед лицом превосходящих сил неприятеля, Шлиппенбах неоднократно обращался к королю за помощью, но неизменно получал отказ. В 1704 году был заменен на посту командующего шведскими войсками в Прибалтике генералом А. Л. Левенгауптом, в 1704—1706 годах исполнял обязанности генерал-губернатора Эстляндии (фактически, одного Ревеля).

В кампании 1708 года сопровождал Прибалтийский обоз Левенгаупта в качестве полковника своего драгунского полка и участвовал в битве при Лесной. В числе уцелевших присоединился к армии Карла XII.

В Полтавской битве (1709) командовал рекогносцировочным кавалерийским отрядом и попал в плен (стал первым попавшим в плен шведским генералом в этой битве).

Упомянут в поэме А. С. Пушкина «Полтава»

На русской службе 
Поступил на русскую службу в 1712 году «с таким договором, дабы от того времени ранг мой почитать, как я был генералом майором у короля шведского», но, вопреки ошибочным утверждениям ряда историков, имений в Курляндии не получал (его и его жены Хелены Ливен имениями оставались Альт- и Ной-Борнхузен и Оллустфер в Лифляндии, а также Сойниц в Эстляндии; имениями в Курляндии владела другая, весьма удаленная, ветвь семьи Шлиппенбах), и никогда не был «награждён титулом барона» (список лиц, получивших баронское достоинство Российской империи, хорошо известен; это Шафиров, Остерман, Строгановы и другие).

В 1714 году командовал Рязанским пехотным полком. В этом же 1714 году, после Гангутского сражения, произведен Петром I в генерал-поручики. 

В последний период жизни занимался организационными вопросами в качестве члена Военной коллегии, в 1718 году был введен в состав Верховного суда. Его воспоминания о прошедших событиях использовались Петром I при составлении «Гисторыи Свейской вайны».

Скончался в марте 1721 года. Эпитафия на его могиле в Домском соборе Таллина (находится на западной стене, в южной её части; размер 345 на 205 см) гласит: «Ihro Kaijsserliche Maijestat Wolbestalter gesamter Krieges Rath und General Lieutenant Von der Infanterie hochwolgebohrner H: Baron Wolmar Anton von Schlippenbach Erb herr auff Bornhausen Perende und Urbs. Ist Anno 1653 D 23 Febr… In diese Welt gebohren und Anno 1721 27 martij in den Herren Sehlich ent. …ffcn seines alters 68 Jahr 1 Monat».

Потомки 

Прадед Ивана Евстафьевича Ферзена (1739—1800), российского генерала от инфантерии.

Пра-пра-пра-пра-дед Неплюева Николая Николаевича (1851—1908), российского богослова, основателя и блюстителя Крестовоздвиженского православного трудового братства, основателя и попечителя Воздвиженской сельскохозяйственной школы (Черниговская епархия).

Пра-пра-пра-пра-пра-дед советского учёного Кондратюка Юрия Васильевича (настоящее имя — Шаргей Александр Игнатьевич) (1897—1942), одного из основоположников космонавтики.

Известные адреса 

Таллин, площадь Лосси, 4. В этом доме останавливался, в первый свой приезд в Таллин (декабрь 1710 года), российский император Пётр I

Примечания

Литература 
 
 Schlippenbach, 2. Wolmar Anton von 

Генералы Швеции
Участники Северной войны
Генерал-поручики
Генералы (Русское царство)